

Persone 
 Anna Gordy Gaye – compositrice e donna d'affari statunitense
 Berry Gordy – produttore discografico e autore di canzoni statunitense
 Denise Gordy – attrice e cantante statunitense
 Emory Gordy Jr. – musicista e produttore discografico statunitense
 Iris Gordy – cantautore e produttore discografico statunitense
 Josh Gordy – giocatore di football americano statunitense
 Kennedy William Gordy – nome di battesimo di Rockwell, cantante e compositore statunitense
 Lillian Gordy Carter – madre del presidente degli Stati Uniti d'America Jimmy Carter
 Ray Gordy – wrestler statunitense
 Sarah Gordy – attrice britannica
 Terry Gordy – wrestler statunitense
 Robert Gordy – musicista statunitense
 Stefan Kendal Gordy  – nome di battesimo di Redfoo, cantante e musicista stautunitense
 Stephen E. Gordy – politico e militare statunitense
 Walter Gordy – fisico statunitense

Personaggi immaginari 
 Gordy – personaggio della serie televisiva Mary Tyler Moore
 Gordon "Gordy" Rockfeg – personaggio della serie televisiva Ned - Scuola di sopravvivenza

Altro 
 Gordy – variante del nome Gordon
 Gordy – film del 1995 diretto da Mark Lewis
 Gordy – famiglia di imprenditori statunitense